Роберт Вилијам "Боб" Хоскинс (; Бери Сент Едмундс, 26. октобар 1942 — Лондон, 29. април 2014) био је британски глумац.

Филмографија

Филм 

|-
| 1980. ||Црни петак за гангстере|| -{The Long Good Friday}- ||Харолд Шенд||
|-
| 1988. ||Ко је сместио Зеки Роџеру|| -{Who Framed Rojer Rabbit}- ||Еди Валијант||
|-
| 1991. ||Кука|| -{Hook}- ||Сми||
|-
| 1993. |||| -{Super Mario Bros.}- ||Супер Марио||
|-
| 1995. ||Никсон|| -{Nixon}- ||Џон Едгар Хувер||
|-
| 2001. ||Непријатељ пред вратима|| -{Enemy at the Gates}- ||Никита Хрушчов||
|-
| 2006. || || -{Paris, je t'aime}- ||Камео|| 
|-
|}

Телевизија 

|-
| 1996. || || -{Tales from the Crypt}- || Редмонд || 2 епизоде
|-
| 1999. || Дејвид Коперфилд || -{David Copperfield}- || Микобер || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1942.
Умрли 2014.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Златни глобус
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Агностици
Умрли од Паркинсонове болести